Kill pode se referir a:

 kill  (Unix) - comando
 Kill (álbum) -  de Cannibal Corpse
 Kill Bill - filme de  2003